Human Powered Health er cykelhold fra USA som siden 2018 har været registreret som et UCI ProTeam. Det blev etableret i 2007, og har hovedsæde i Minneapolis.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

Eksterne henvisninger 

 
 

Cykelhold fra USA
Etableret i 2007